Lebanon megye az USA Pennsylvania államában
 Lebanon, település az USA Indiana államában
 Lebanon, település az USA Kansas államában
 Lebanon, település az USA Kentucky államában
 Lebanon, település az USA Missouri államában
 Lebanon, település az USA New Hampshire államában
 Lebanon, település az USA Ohio államában
 Lebanon, település az USA Oregon államában
 Lebanon, település az USA Pennsylvania államában
 Lebanon, település az USA Tennessee államában
 Lebanon, település az USA Virginia államában